Trebižat bezeichnet:
 einen rechten Nebenfluss der Neretva im Süden von Bosnien und Herzegowina, siehe Trebižat (Fluss)
 einen Ort in der Gemeinde Čapljina am gleichnamigen Fluss.